Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2012 se uskutečnilo ve dnech 28. a 29. ledna 2012 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Celkově se jednalo o 43. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Jihokorejec I Kju-hjok a Kanaďanka Christine Nesbittová. V Calgary zvítězili Nizozemec Stefan Groothuis a Číňanka Jü Ťing.

Českou výpravu tvořila pouze Karolína Erbanová (17. místo), která byla první Češkou, jež se sprinterského šampionátu zúčastnila.

Muži

Ženy 
* pád

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2012, isuresults.eu

2012
Rychlobruslení v roce 2012
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2012